La Route nationale 683 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 683 en France
 Route nationale 683 en Italie